Плишкино — название нескольких населённых пунктов:
 Плишкино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Плишкино — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Плишкино — посёлок в Иркутском районе Иркутской области.
 Плишкино — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Плишкино — деревня в Еловском районе Пермского края.
 Плишкино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Плишкино — деревня в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Плишкино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Плишкино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Плишкино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.